Побрђани могу да буду:

 Побрђани (Козарска Дубица), насеље у општини Козарска Дубица, Република Српска, БиХ
 Побрђани (Костајница), насеље у општини Костајница, Република Српска, БиХ
 Побрђани (Доњи Вакуф), насеље у општини Доњи Вакуф, Федерација БиХ, БиХ
 Побрђани (Суња), насеље у општини Суња, раније општина Сисак, Република Хрватска

Види још 
 Брђани